Гриньи:

 Гриньи — коммуна во французском департаменте Эсон, административный центр округа Эври и кантона Гриньи.
 Гриньи, Николя де (1672—1703) — французский органист и композитор.